Арту́р Па́влович Ва́дер (16 февраля 1920 года, с. Горбово Витебской области, БССР, — 25 мая 1978 года, г. Таллин, Эстонская ССР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, кандидат исторических наук (1972), Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1970—1978).

Биография 

Родился 16 февраля 1920 года в деревне Горбово Витебской губернии (ныне деревня Горбово 1, Лиозненский район, Витебская область).

Окончив техникум в 1937 году, работал учителем в школе, потом некоторое время был инструктором городского комитета ВЛКСМ. В 1940 году стал директором школы фабрично-заводского ученичества в городе Можайске Московской области, одновременно заведовал отделом технического обучения одного из заводов.

Летом 1941 года вступил добровольцем в коммунистический полк народного ополчения, в его составе прошёл бои на Западном фронте. После расформирования части был зачислен в 343-й полк 38-й дивизии: воевал рядовым, потом заместителем политрука роты. В 1943 году на Воронежском фронте получил тяжёлое ранение, был демобилизован по инвалидности.

С 1943 года и до окончания войны работал директором механического техникума в Москве, потом возглавил Всесоюзный учебный комбинат Народного комиссариата — Министерства текстильной промышленности СССР.

В 1948 году направлен на партийную работу в Эстонию. Работал инструктором в Центральном Комитете Компартии Эстонии, 2-м секретарём Калининского райкома партии Таллина, с 1950 года — 1-м секретарём Харьюского райкома партии.

С 1952 по 1959 год был секретарём Таллинского горкома партии. Одновременно учился на заочном отделении Высшей партийной школы при ЦК КПСС (закончил в 1954 году), работал в ревизионной комиссии Компартии Эстонии. Затем находился в аппарате ЦК КПСС.

В 1963—1964 годы занимал должности председателя председателя Комитета партийно-государственного контроля ЦК КП Эстонии и Совета Министров Эстонской ССР, секретаря ЦК КП Эстонии и заместителя Председателя Совета Министров ЭССР. С 8 января 1964 года по 11 февраля 1971 года — второй секретарь ЦК КП Эстонии.

С 22 декабря 1970 года по 25 мая 1978 года — Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, одновременно с 24 ноября 1971 года по 25 мая 1978 года — заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—71 гг.). Член ЦК КПСС (1971—78 гг.).

Скончался 25 мая 1978 года в Таллине. Похоронен на Лесном кладбище.  

В сентябре 1978 года имя А.П. Вадера было присвоено Сакуской средней школе.

Награды 
 орден Ленина (1965)
 орден Октябрьской Революции (1973)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1970)
 орден Славы ІІІ ст.

Примечания

Ссылки 
 Вадер Артур Павлович

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Председатели Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Харьюского райкома КП Эстонии
Вторые секретари ЦК КП Эстонии
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Секретари ЦК КП Эстонии
Секретари Таллинского горкома КП Эстонии
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС